Центр фигуры в планиметрии, в зависимости от контекста может означать:
 Центр симметрии
 Центр масс

Кроме того, если фигура — треугольник:
 Ортоцентр (от  — прямой) — точка пересечения высот
 Инцентр — точка пересечения биссектрис
 Центроид — точка пересечения медиан